Les Valerii Laevini sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Valerii.

 Publius Valerius Laevinus, consul en 280 av. J.-C. ;
 Marcus Valerius Laevinus (†200 av. J.-C.), consul en 220 et 210 av. J.-C. ;
 Caius Valerius Laevinus, arrière-petit-fils du précédent, consul en 176 av. J.-C.